Музей кави (Санкт-Петербург)
 Музей кави (Відень)
 Музей кави (Гамбург)
 Музей кави (Лондон)